The Dutch (band), een Nederlandse popgroep die ontstaan is in 1979
 The Dutch (golfclub), een golfclub bij Spijk in de provincie Gelderland

Zie ook 
 Dutch (doorverwijspagina)